Sandseryd kan syfta på:

 Sandseryds socken – en socken i Småland
 Sandseryds landskommun –  en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1943
 Sandseryds församling – en församling inom i Växjö stift namnändrad till Norrahammars församling 1943
 Sandseryds kyrka –  en kyrkobyggnad i Växjö stift